Баранка де Хамапа има више значења:

 Баранка де Хамапа (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранка де Хамапа (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику